Název 
Svinná má více sídel:
 Svinná (Horšovský Týn), část města Horšovský Týn v okrese Domažlice (k. ú. Svinná u Štítar)
 Svinná (Čachrov), část obce Čachrov v okrese Klatovy (k. ú. Svinná na Šumavě)
 Svinná (Hlohovice), část obce Hlohovice v okrese Rokycany (k. ú. Svinná u Hlohovic)
 Svinná (Skuhrov nad Bělou), část obce Skuhrov nad Bělou v okrese Rychnov nad Kněžnou (k. ú. Svinná u Brocné)
 Svinná (Česká Třebová), část města Česká Třebová v okrese Ústí nad Orlicí (k. ú. Svinná u České Třebové)
 Svinná (Vranov), část obce Vranov v okrese Tachov (k. ú. Svinná u Stříbra)
 Svinná Lada, část obce Borová Lada v okrese Prachatice
 Svinná (okres Trenčín), obec na Slovensku

Externí odkazy